Sainte-Florence steht für: 
 Sainte-Florence (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 Sainte-Florence (Gironde), Gemeinde im Département Gironde, Frankreich
 Sainte-Florence (Vendée), Ortsteil der Gemeinde Essarts en Bocage, Frankreich